Hernán Crespo (Buenos Aires, 1975. július 5. –) argentin válogatott labdarúgó. Pályafutása során számos európai élcsapatban játszott.

Csapatai

River Plate 

Több egyesület ifi csapatánál is volt próbajátékon, mielőtt a River Platehez került. A felnőtt csapatnál 1993-ban debütált, ahol már első szezonjában 25 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Ezzel a teljesítményével beverekedte magát a kezdőcsapatba. A következő 2 szezon amíg Crespo a River mezét öltötte magára igen sikeresen végződött: mindkétszer argentin bajnok, 1996-ban pedig Libertadores kupa győztes lett a csapat (ami azóta sem sikerült a Rivernek). Az első mérkőzésen idegenben kapott ki 1-0-ra a River. Az oda-vissza vágós döntő második mérkőzésén, hazai pályán a 2-0-ra végződött találkozóján Crespo szerezte mind a két gólt, amivel megnyerte a sorozatot a gárda. 1993 és 1996 között összesen 62 mérkőzésen lépett pályára amin 24-szer volt eredményes. Háromszoros Argentin bajnok és egyszeres Libertadores kupa győztes lett a Riverrel. Ezzel a teljesítményével megnyílt az út számára Európa felé. Több nagy klub is érdeklődött a fiatal támadó iránt, végül Olaszországba került a Parma FC csapatához.

Parma 

1996. augusztus 14-én (21 éves volt), miután ezüstérmes lett az Argentin labdarúgó-válogatottal a '96-os nyári olimpián, ahol 6 góllal gólkirály lett, 8 millió fontért elhagyta a River Plate csapatát. Nem indult könnyen a parmai karrierje, 6 hónapon keresztül nem sikerült gólt szereznie, ami miatt Carlo Ancelotti sok kritikát kapott, hogy miért bízik benne. A bizalom kifizetődő volt. A fiatal argentin 12 gólt szerzett 27 mérkőzésen az első Serie A-s szezonjában, amivel hozzásegítette a Parmát a bajnoki ezüsthöz. Az Olympique de Marseille ellen 3-0-ra végződő UEFA kupa döntőben ő szerezte az első gólt(összesen: 8meccs/6gól). Ugyan ebben a szezonban a Fiorentina elleni Olasz kupa döntőben is betalált, majd az Olasz szuperkupa győzelemből is 1 góllal vette ki a részét (Milan-Parma 1-2). 4 szezon alatt 80 gólt szerzett a klub színeiben.

Sikerei, díjai

Csapattal 
 River Plate
Argentin bajnok: 1993 (Apertura), 1994 (Apertura)
Copa Libertadores: 1996

 Parma
Olasz kupa: 1998–99
Olasz szuperkupa: 1999
UEFA-kupa: 1998–99

 Lazio
Olasz szuperkupa: 2000

 AC Milan
Olasz szuperkupa: 2004

 Chelsea
Angol bajnok : 2005–06
Angol szuperkupa: 2005

 Internazionale
Olasz bajnok : 2006–07, 2007–08, 2008–09
Olasz szuperkupa: 2006 2008

Válogatottal 
 Argetína
1996-os nyári olimpia ezüstérmes : 1996
Konföderációs kupa-ezüstérmes : 1995

Egyénileg 
 1996-os nyári olimpia gólkirálya: 1996
 Olasz kupa gólkirály: 1999, 2007
 FIFA 100 legjobb élő labdarúgó egyike
 Olasz bajnokság gólkirály: 2000–01
 Világbajnoki ezüstcipős (2. legjobb góllal rendelkező játékos): 2006
 Vb All Star Team: 2006
 Gólkirály a Primera División-ban (Argentína): 1994 (River Plate)

Edzőként 
 Defensa y Justicia
Copa Sudamericana: 2020

Statisztikái 
2011. november 29-i adatok alapján.

Források 
 
 Profil FootballDatabase.com
 BBC profil
 AFA
 UEFA.com
 Hernan Crespo Videók a Goalvideoz.com-on

Argentin labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A River Plate labdarúgói
A Parma labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Milan labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Argentin olimpiai ezüstérmesek
1975-ben született személyek
Olasz bajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Premier League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Buenos Aires-iek